Ščurki so lahko:
 ščurki - žuželke
 Ščurki, Velike Lašče - naselje
 Ščurki (Tone Čufar) - drama Toneta Čufarja

Glej tudi 
 Ščurek (razločitev)